Paducah kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Paducah (Kentucky)
Paducah (Texas)